Ziegra steht für:
 Ziegra (Döbeln), einen Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Ziegra ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ziegra (1719–1778), deutscher lutherischer Theologe und Hamburger Historiker
 Curt Ziegra (1878–1946), deutscher Kunstmaler
 Georg David Ziegra (1653–1724), deutscher lutherischer Theologe
 Hugo Ziegra (1852–1926), Brauereidirektor, Kommunalpolitiker und Berliner Stadtältester
 Konstantin Ziegra (Zieger) (1617–1691), deutscher Physiker und lutherischer Theologe
 Max Ziegra (19./20. Jh.) deutscher Baumeister 

Siehe auch: Zigra